Frâu (lat. frēnum - frâu) se poate referi la:

 Frâu - complex de curele, împreună cu zăbala, care se pun pe capul și în gura calului spre a-l mâna.

Anatomie umană 
 Frâul limbii (lingual) (Frenulum linguae) - plică sagitală a mucoasei, care leagă fața inferioară a limbii de regiunea sublinguală.
 Frâul buzei superioare (Frenulum labii superioris) - plică mucoasă situată pe linia mediană a șanțului vestibular a buzei superioare.
 Frâul buzei inferioare (Frenulum labii inferioris) - plică mucoasă situată pe linia mediană a șanțului vestibular a buzei inferioare.
 Frâul valvei ileocecale (Frenulum valvae ilealis)
 Frâul prepuțiului (Frenulum preputii) - plică mucoasă, ce pleacă de sub meatul urinar și străbate fața uretrală a glandului penian.
 Frâul clitorisului (Frenulum clitoridis) - plică mucoasă a labiilor mici ce acoperă glandul clitoridian.
 Frâul labiilor (furculița) (Frenulum labiorum pudendi) – plică transversală a labiilor vaginale (în partea posterioară).

Zoologie 
 Fâu (Frenulum) - mecanism de cuplare al aripilor lepidopterelor

Organe (anatomie)
Anatomia insectelor